Ринкон де Ромос има више значења:

 Општина Ринкон де Ромос (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ринкон де Ромос (Ринкон де Ромос, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ринкон де Ромос, Естасион (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику